Die New Zealand Open 2019 im Badminton fanden vom 30. April bis zum 5. Mai 2019 im Eventfinda Stadium in Auckland statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Anthony Ginting (Viertelfinale)
 Tommy Sugiarto (2. Runde)
 Jonatan Christie (Champion)
 Kenta Nishimoto (1. Runde)
 Kanta Tsuneyama (Halbfinale)
 Ng Ka Long (Finale)
 Lin Dan (Halbfinale)
 Khosit Phetpradab (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Akane Yamaguchi (Halbfinale)
 Saina Nehwal (1. Runde)
 Zhang Beiwen (Viertelfinale)
 Sayaka Takahashi (Viertelfinale)
 Gregoria Mariska Tunjung (Viertelfinale)
 Li Xuerui (Finale)
 Aya Ohori (Halbfinale)
 Chen Xiaoxin (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Halbfinale)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Champions)
 Hiroyuki Endō / Yuta Watanabe (Finale)
 Takuto Inoue / Yūki Kaneko (Viertelfinale)
 Lee Yang / Wang Chi-lin (Viertelfinale)
 Liao Min-chun / Su Ching-heng (1. Runde)
 Goh V Shem / Tan Wee Kiong (Halbfinale)
 Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Halbfinale)
 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Finale)
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Viertelfinale)
 Chen Qingchen / Jia Yifan (zurückgezogen)
 Greysia Polii / Apriyani Rahayu (zurückgezogen)
 Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (2. Runde)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (zurückgezogen)
 Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (zurückgezogen)
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Champions)
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Viertelfinale)
 Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja (Halbfinale)
 Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (Finale)
 Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari (1. Runde)
 Mark Lamsfuß / Isabel Herttrich (Viertelfinale)
 Marvin Seidel / Linda Efler (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite
 Offizielle Homepage

Badmintonwettbewerb in Auckland
2019
Badminton 2019